Le nom de bande U peut désigner différents intervalles spectraux :
 la bande U en ultraviolet ;
 la bande U dans les micro-ondes.